A două ediție a World Combat Games s-a desfășurat de pe 18 octombrie până pe 26 octombrie 2013 la Sankt Petersburg în Rusia. Sportivi din 97 de țări au participat în cadrul a 15 sporturi.

Sporturi

 box
 judo
 jujutsu
 karate
 kendo
 kickboxing
 lupte
 Muay Thai
 sambo
 savate
 scrimă
 sumo
 taekwondo
 wushu

Aikido a fost un sport demonstrativ.

Tabloul medaliilor
97 de țări au participat la această ediție. O „echipa din toată lumea” a fost formată special pentru cele trei probe de lupte pe echipe.

2013 în sport
2013 în Rusia
2013